Jubileu se poate referi la:

Aniversări și sărbători
 Jubileu (Biblic) - al 50lea an, ce termină săptămâna săptămânii de ani este an jubileic. 
 Jubileu (Creștin) - al 50lea an, conform calendarului nou.
 Jubileu (Catolic) - Comemorarea Bisericii Catolice, sărbătorită în Anul Sfânt.
 Marele Jubileu din anul 2000.
 Jubileu Iacobian - ori în limba galiciană Ano Santo Xacobeo (Anul Sfântului Iacov), este o sărbătoare catolică sărbătorită în orașul spaniol Santiago de Compostela în anii în care Ziua Sfântului Iacov (25 iulie) cade într-o duminică.
 Cartea Jubileelor - canonizată în Biserica Ortodoxă Etiopiană, relatează o tradiție, în care îngerii nu l-au pus pe Adam în Grădină iar ulterior (vezi și Facerea|Geneza 4:23-27), este afirmat că îngerii totodată l-au condus pe Enoch în Grădina Edenului atunci când a fost mutat de pe Pământ la vârsta de 365 de ani.
Jubileu de aur, celebrarea a 50 de ani aniversari
Jubileu de diamant, celebrarea a 60 de ani aniversari
Jubileu de platium, celebrarea a 70 ori 75 de ani aniversari

Dezambiguizare